ECO Finance Group je holdingová skupina pod vedením Marka Jedličky. Byla založena roku 2006 a v roce 2020 zaměstnávala přes 250 zaměstnanců. 

Skupina investuje především v oblastech zemědělství, energetiky a nemovitostí.

Historie firmy 
Společnost byla založena roku 2006 a její první ekonomickými činnostmi byli výstavba větrného parku v Pavlově u Jihlavy a development projektu větrných elektráren v západních Čechách (vznik spolenosti WIND POWER s.r.o.).        

Roku 2009 vznikl ve Smržicích areál ECOpark – propojení fotovoltaické a bioplynové elektrárny, které dodávají energii k výrobě agropelet. Mezi roky 2013–2016 holding investoval převážně do nákupu zemědělské půdy na Hané.      

V roce 2017 holding založil ve spolupráci s Olomouckým arcibiskupstvím odbytové družstvo Čerstvě utrženo a ECO finance začala s budováním 2 skleníků. Z toho jeden se nachází ve Smržicích v areálu ECO finance. Skleník zastřešuje dceřiná společnost Farma Smržice s.r.o.. Druhý skleník je v Kostelci na Hané a je pod společností Farma Kopeček s.r.o.. Rozlohou jsou tyto skleníky 2,5 a 5 ha a pěstují se v nich rajčata za pomocí hydroponie. Veškeré rostliny ve sklenících opylují čmeláci, které společnost za tímto účelem chová.        

Roku 2018 společnost odkoupila zemědělské družstvo Klas v Kralicích na Hané čítající 400 kusů dobytka. Roku 2019 zakoupila ECO Property Invest 50% podíl ve společnosti Šumavská tower, která vznikla za účelem rekonstrukce brněnského kancelářského komplexu Šumavská.

Světelné znečištění 

V lednu 2018 při testování osvětlení v jednom ze skleníků došlo k odkrytí střešního stínění. Světelnou záři pak bylo možné v noci spatřit i ze vzdálenosti desítek kilometrů. Majitel společnosti AGRO Haná, která skleník provozuje, prohlásil, že šlo o ojedninělou závadu, která se nebude opakovat.

Součásti holdingu 
Do holdingu patří tyto společnosti: 
 Agro Haná a.s.
 Farma Smržice s.r.o.
 AGROPELLETS s.r.o.
 Agro Haná Land s.r.o.
Čerstvě utrženo Haná a.s.
 Farma Kopeček s.r.o.
 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Zemědělské firmy
Zemědělství v Česku
Firmy v Prostějově
Firmy založené roku 2006